Daşkəsən bezeichnet 
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Daşkəsən (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Daşkəsən (Rayon)